Il singolare del torneo di tennis Garmisch Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Laurendeau che ha battuto in finale Patrick Baur 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Jeremy Bates (primo turno)
 Alex Antonitsch (primo turno)
 Martin Střelba (primo turno)
 Sláva Doseděl (secondo turno)

 Patrick Baur (finale)
 Alexander Mronz (quarti di finale)
 David Rikl (semifinali)
 Vladimir Gabričidze (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Garmisch Challenger 1993